Ла Видријера има више значења:

 Ла Видријера (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Видријера (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику